Artiofabula — клада плацентарных млекопитающих из отряда китопарнокопытных, включающая всех его представителей, за исключением мозоленогих.

В качестве членов клады Artiofabula рассматривают свинообразных и Cetruminantia, к которым относятся жвачные, бегемотовые, китообразные и их вымершие родственники.

В связи с большим разнообразием и распространением Artiofabula, их представители занимают различные среды обитания и экологические ниши. Большинство представителей клады являются наземными животными. Они встречаются на лугах, у скалистых утёсов и в лесах. Однако Whippomorpha, к которым относят бегемотовых и китообразных, приспособились к полуводному и полностью водному образу жизни.

К Artiofabula относится крупнейшее за всю историю Земли известное науке животное — синий кит, максимальная длина, при измерении которой также высчитывался вес, составляет 29,9 метров, а вес — 173 тонны, хотя известны и более крупные особи (до 33,6 метров), вес которых, тем не менее, неизвестен.

Систематика 
Кладограмма, демонстрирующая филогенетические взаимоотношения между современными семействами (кито-)парнокопытных, согласно Gatesy, 2009 и Lloyd & Slater, 2020:

 Клада Artiofabula
 Подотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада 
 Подотряд 
 Семейство 
 Инфраотряд  
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Подотряд Whippomorpha/Cetancodonta
 Семейство 
 Инфраотряд 
 Парвотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство /
  Семейство 
 Парвотряд 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада Delphinida
 Семейство 
 Семейство  — предположительно вымерли
 Семейство 
 Надсемейство Inioidea
 Семейство 
 Семейство 
 Надсемейство Delphinoidea
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство

Примечания 

Китопарнокопытные